Salpingogaster är ett släkte av tvåvingar. Salpingogaster ingår i familjen blomflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Blomflugor
Salpingogaster